Orla Frøsnapper kan henvise til:

 Orla Frøsnapper – børnebog fra 1969, skrevet af Ole Lund Kirkegaard
 Orla Frøsnapper (skuespil)

Film 
 Orla Frøsnapper (film fra 2006) – animationsfilm, instrueret af Erling Budde
 Orla Frøsnapper (film fra 2011) – animationsfilm, instrueret af Peter Dodd

Se også 
 Lille Virgil og Orla Frøsnapper – film fra 1980, instrueret af Gert Fredholm